Agent A est un jeu vidéo d'aventure développé et édité par Yak & Co, sorti en 2015 sur iOS et Android et, sur PC, Mac et Linux.

Système de jeu

Accueil 
Adventure Gamers : 3/5
Canard PC : 7/10
Gamezebo : 4/5
TouchArcade : 4/5

Notes et références 

Jeu vidéo sorti en 2015
Jeu iOS
Jeu Android
Jeu d'aventure
Jeu vidéo développé en Australie
Jeu vidéo indépendant
Jeu vidéo sur l'espionnage